43-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 12 по 18 марта 2008 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Фабиан Канчеллара.

Из-за разногласий трёх организаторов крупнейших велогонок, в том числе RCS Sport, которая проводит Тиррено — Адриатико, с Международным союзом велосипедистов гонка была проведена в рамках Исторического календаря, а не самого престижного на то время сезонного велошоссейного турнира ПроТура UCI, в которой она входила с момента его основания в 2005 году.

Участники 
Участие в гонке приняли 15 из 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 6 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 168 гонщиков. До финиша гонки доехали 148 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1123 километра. Пятый этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 

Первоначально победителем этапа стал итальянец Алессандро Петакки, но 6 мая 2008 года он был дисквалифицирован сроком на один год из-за положительной допинг-пробы на сальбутамол. Все его результаты, начиная с 1 ноября 2007 года, были аннулированы. Победа на этапе была присуждена испанцу Оскару Фрейре, финишировавшему вторым.

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2008 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2008 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2008 году
Март 2008 года